Goganpani – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Dailekh
 Goganpani – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Bagmati w dystrykcie Dhading